Список міст Папуа Нової Гвінеї.

Посилання 
 National Statistical Office of Papua New Guinea